Span peut faire référence à :
 Anna Span, réalisatrice anglaise
 Denard Span (né en 1984), joueur de baseball
 Emil Span (1869–1944), peintre allemand établi au Costa Rica.

 SPAN, Switched Port Analyzer
 Span, l'autre nom du quarter en mesures anglo-saxonnes
 <span>, une balise html
 , groupe de musique norvégien
 Opération Span, opération militaire en 1944
 Cupid's Span, sculpture
Span, appellation commerciale quelquefois utilisée pour désigner un ester de sorbitane

Voir aussi 
 Hans Spaan, (né en 1958),  ancien pilote de moto